Hewlett ist der Familienname folgender Personen:

 David Hewlett (* 1968), britischer Schauspieler
 Donald Hewlett (1920–2011), britischer Schauspieler
 Hilda Hewlett (1864–1943), britisch-neuseeländische Pilotin und Gründerin der ersten englischen Flugschule
 Jamie Hewlett (* 1968), Comiczeichner
 Richard Hewlett († 2015), US-amerikanischer Historiker
 Siobhan Hewlett (* 1984), britische Schauspielerin
 Thomas Hewlett, Baron Hewlett (1923–1979), britischer Politiker
 William Hewlett (1913–2001) gründete zusammen mit David Packard 1939 den US-amerikanischen Technologiekonzern Hewlett-Packard

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hewlett (New York)
 Hewlett Bay Park (New York)
 Hewlett Harbor (New York)
 Hewlett Neck (New York)